Гадари () — село в Гумбетовском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Гадари как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено в верховье реки Гадаритляр в 11 км к югу-востоку от районного центра села Мехельта.

История 
По преданиям возникновение села Гадари связано с концом V века нашей эры, то есть приблизительно 1500 лет тому назад. Жители Гадари как отдельная община в составе Гумбета участвовали во всех более или менее значительных событиях истории края. Основателем села считается молодой человек, представитель династии правителей государства Сарир. В настоящее время та местность, где впервые остановились путники, называется Ханская низменность.
В 1974 году большая часть населения переселена на территорию Кизилюртовского района, где было образовано село Новое Гадари.

Население 

Моноэтническое аварское село.

Известные уроженцы 
 Шейх Асилдар Аркасский — известный богослов.

Примечания 

Населённые пункты Гумбетовского района
Муниципальные образования Гумбетовского района
Сельские поселения Дагестана